Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 1996-1997 è stato il sesto organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questo è il campionato regionale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Stagione 
Al campionato di Eccellenza del Friuli Venezia Giulia 1996-97 partecipano 16 squadre: 
 11 hanno mantenuto la categoria : Aquileia, Centro del Mobile, Gradese, Itala San Marco, Manzanese, Pozzuolo, Pro Fagagna, Ronchi, Sacilese, San Sergio e Sangiorgina
 1 è stata retrocessa dal C.N.D. : Sevegliano
 4 sono state promosse dalla Promozione : Tamai e Juventina (vincitrici dei gironi), più Fanna-Cavasso e Rivignano (seconde)

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Fase Regionale Coppa Italia Dilettanti 

La coppa è stata vinta dalla Manzanese (4-2 in finale sul San Sergio)

Note

Bibliografia 
 un Anno nel Pallone - archivio 1996/97, presentazione 1997/98 - Mariposa Editrice - Carlo Fontanelli e Alessandro Lanzarini

Collegamenti esterni 
 

Friuli